

Бзовець — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Бзовець — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства